Гран-прі Канади 2011 (офіційно Formula 1 Grand Prix du Canada 2011) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 12 червня 2011 року на автодромі імені Жиля Вільнева в Монреалі. Це була сьома гонка сезону 2011 Формули-1.

Класифікація

Кваліфікація 

  — Хайме Альгерсуарі стартував з піт-лейн.
  — Жером Д'Амброзіо не подолав межу 107% (1:18.989).

Перегони 

  — Картікеян фінішував 14, але після закінчення гонки був покараний надбавкою 20 секунд за те, що зрізав шикану і не повернув перевагу.
  — Пол ді Реста був класифікований, оскільки проїхав 90% дистанції гонки.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

 Результати гонки на сайті formula1.com 
 Результати кваліфікації на сайті formula1.com 
 Результати та перебіг подій гонки на сайті f1.1tv.com.ua 
 Фотоогляд Гран-Прі Канади 2011 на сайті f1analytic.com 

2011
Звіти про Гран-прі сезону 2011 Формули-1
2011 у канадському спорті
Червень 2011